Sevilla kan syfta på:

 Sevilla (musikalbum)  – ett musikalbum från 1998 av Mikael Wiehe
 Sevilla – en kommun i Spanien
 Sevilla (provins) – en provins i Andalusien i södra Spanien
 Sevilla (kommun) – en kommun i Colombia
 Sevilla (ort) – kommunens huvudort